La Women's United Soccer Association (WUSA) est une ligue américaine de football féminin professionnel.
 WUSA est un film de Stuart Rosenberg, sorti en 1970.